Szczuka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gm. Brodnica
 Szczuka – pojawiająca się w niektórych źródłach nazwa jeziora Szczuckiego w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gm. Brodnica
 szczuka – staropolskie: szczupak
 Szczuka – typ radzieckich i rosyjskich atomowych okrętów podwodnych projektu 671RTM/RTMK
 Szczuka-B/M – typ radzieckich i rosyjskich atomowych okrętów podwodnych projektu 971

Osoby noszące nazwisko Szczuka:
 Kazimierz Jan Szczuka (ur. 1620, zm. 1694) – biskup chełmiński
 Wanda Szczuka – profesor PWST
 Kazimiera Szczuka (ur. 1966) – dziennikarka telewizyjna, działaczka ruchów kobiecych, feministka, znana z prowadzenia teleturnieju Najsłabsze ogniwo w TVN
 Mieczysław Szczuka (ur. 1898, zm. 1927) – polski artysta awangardowy, przedstawiciel konstruktywizmu i produktywizmu
 Stanisław Antoni Szczuka (ur. ok. 1650, zm. 1710) – podkanclerzy litewski, pisarz polityczny, sekretarz króla Jana III Sobieskiego
 Stanisław Szczuka (ur. 1928 w Warszawie, zm. 2011) – polski adwokat, obrońca w procesach politycznych okresu PRL-u, współpracownik Biura Interwencyjnego KOR